Pöppel steht für:

 einen Spielstein und davon abgeleitet für
 die Spielezeitschrift Die Pöppel-Revue
 den Spielepreis Der Goldene Pöppel

Pöppel oder Poeppel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Pöppel (* 1940), deutscher Psychologe
 Johannes Poeppel (1921–2007), deutscher Offizier und Inspekteur des Heeres
 Linda Pöppel (* 1985), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Max Pöppel (1909–1989), deutscher Maler und Bildhauer
 Otto Pöppel (1904–2000), deutscher Maler und Graphiker
 Sarah Pöppel (* 1994), deutsche Skispringerin
 Walter Pöppel (1904–1993), deutsch-schwedischer Fotojournalist

Siehe auch:
 Pöppl